Orleanu:
 Ada Orleanu (1916, Români, Vâlcea  1990, București), o scriitoare, publicistă și traducătoare
 Mihail G. Orleanu (1859, Focșani  1942, Galați), un politician și ministru român

Nume de familie românești